Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Józef Chwalibóg − polski działacz opozycyjny
 Jan Chwalibóg − polski oficer
 Karol Chwalibóg − polski urzędnik
 Krzysztof Chwalibóg − polski architekt
 Maria Chwalibóg − polska aktorka
 Marian Chwalibóg − polski specjalista w dziedzinie maszyn i mechanizmów włókienniczych
 Ryszard Chwalibóg − polski inżynier mechanik
 Wincenty Chwalibóg − polski oficer
 Zbigniew Chwalibóg − polski architekt

inne: 
 Kopalnia Chwalibóg – Kopalnia Węgla Kamiennego Chwalibóg

Zobacz też 
 Chwalibog (Chwalibóg) − staropolskie imię męskie